Тельде () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 102,43 км². Население — 100900 человек (на 2010 год).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cabildo de Gran Canaria: Telde

Муниципалитеты Лас-Пальмаса